Лига Ирландии 1981/1982 годов () — 61-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Атлон Таун» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1981/1982
Ирландия
Ирландия
1981 год в Ирландии
1982 год в Ирландии